Die Beovizija 2009 war der serbische Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in Moskau.

Im nationalen Vorausscheid waren 20 Beiträge, von denen 10 für das Finale gewählt wurden. Im Finale am 8. März 2009 waren jedoch 11 Beiträge, aufgrund eines Fehlers im Televoting. Maximal 12 Punkte konnten jeweils von einer Jury und den Zuschauern per Telefon vergeben werden.

Der Siegertitel war Cipela von Marko Kon & Milan Nikolić. Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest am 14. Mai 2009 konnte sich der Titel mit 66 Punkten und Platz 10 jedoch nicht für das Finale qualifiziere.

Semifinale 

Beim Televoting trat ein Fehler auf und nur die ersten 5 Minuten der vorgesehen 10 Minuten wurden ursprünglich ausgewertet. Deswegen wurden Ivana Selakov und Ana Nikolić, welche sich bei vollständiger Auswertung qualifiziert hätten, ebenfalls zum Finale zugelassen. Ana Nikolić lehnte die Teilnahme jedoch ab, so das 11 anstelle von geplant 10 Beiträge im Finale antraten.

Finale

Einzelnachweise 

Serbische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest
Musikwettbewerb 2009
Veranstaltung in Belgrad
Musik (Belgrad)